«Атла́нтис» (, «Атлантида») — многоразовый транспортный космический корабль НАСА.

«Атлантис» — четвёртый спейс шаттл. Строительство «Атлантиса» было начато 30 марта 1980 года, а 13 апреля 1985 года «Атлантис» был передан в эксплуатацию НАСА. Шаттл был назван в честь океанографического исследовательского парусного судна, которое было в эксплуатации с 1930 по 1966 годы и которое принадлежало океанографическому институту в «». «Атлантис» имеет обозначение OV-104 ( — 104).

При строительстве «Атлантиса» были внесены множество улучшений по сравнению с его предшественниками. Он легче шаттла «Колумбия» на 3,2 тонны и на его строительство потребовалось в два раза меньше времени.

Первый полёт «Атлантис» совершил в октябре 1985 года, это был один из пяти полётов для министерства обороны США. Начиная с 1995 года «Атлантис» совершил семь полётов к российской космической станции «Мир». Был доставлен дополнительный стыковочный модуль для станции «Мир» и осуществлялась смена экипажей станции «Мир».

С ноября 1997 по июль 1999 года, «Атлантис» был модифицирован, в нём было сделано около 165 усовершенствований.

Полёты 
С октября 1985 по июль 2011 года шаттл «Атлантис» совершил 33 космических полёта, провёл на орбите 307 суток, пролетел в общей сложности 202,6 млн километров, совершил 4848 витков вокруг Земли, в состав его экипажей входило 189 человек.

Вывод из эксплуатации 
14 мая 2010 года в 14:20 «Атлантис» стартовал с мыса Канаверал (шт. Флорида) в свой предпоследний, 32-й, полёт. На борту челнока находились 6 астронавтов, миссия которых продлилась 12 дней — они отправились на Международную космическую станцию (это был 11 полет «Атлантиса» к МКС), чтобы доставить туда 12 тонн оборудования, включая российский исследовательский модуль «Рассвет» и совершили 3 выхода в открытый космос.

«Атлантис» был выведен из эксплуатации в 2011 году после своего 33-го полёта.

Последний 33-й запуск осуществлен 8 июля 2011 года, с сокращённым до четырёх астронавтов экипажем. В экипаж вошли: командир корабля астронавт Крис Фергюсон (для него полет на шаттле стал третьим в карьере), пилот шаттла Даг Херли (второй полет на шаттле) и специалисты полета — астронавты Сандра Магнус и Рекс Уолхайм.

19 июля шаттл отстыковался от модуля Harmony Международной космической станции (в 10:28 мск) и 21 июля (в 13:57 мск) вернулся на Землю.

После завершения эксплуатации шаттл передали музею в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал.

Интересные факты 
 «Атлантис», наряду с «Колумбией» участвовал в съемках фильма «Армагеддон» (по сюжету фильма один из этих шаттлов разбился при посадке, в реальной жизни — один из них также  разбился при посадке), вышедшего на экраны в 1998 году;
 «Атлантис» доставлял космонавтов на орбитальную станцию «Мир» — в период с 1995 по 1997 годы «Атлантис» 7 раз пристыковывался к ней.
Шаттл «Атлантис» присутствует в космическом симуляторе Orbiter, миссия STS-101

Эмблемы миссий

Примечания

Ссылки 

 NASA объявило дату последнего полета «Атлантиса»
 Фотографии последнего полета шаттла «Атлантис»
 Фотографии челнока на сайте airliners.net
 Спейс шаттл
 «Атлантис»
 Последний экипаж шаттла. Сюжет телестудии Роскосмоса 
 (3D-модель — файл KMZ для Google Earth)

Космические корабли серии «Спейс шаттл»